

Lokalizacje

Austria 
 Griesheim – dzielnica Ybbs an der Donau

Francja 
 Griesheim-près-Molsheim – gmina
 Griesheim-sur-Souffel – gmina

Niemcy 
 Griesheim – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Griesheim – dzielnica Offenburga
 Griesheim – dzielnica gminy Ilmtal, w powiecie Ilm, w kraju związkowym Turyngia 
 Griesheim – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darnstadt-Dieburg

Osoby 
 Gustav von Griesheim – pruski oficer